Mros ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Mros (* 1930), deutscher Mediziner
 Frank-Michael Mros (* 1963), deutscher Manager

Siehe auch:
 Mross